Noventa ist der Name folgender Orte in Italien:

Noventa di Piave, Provinz Venedig
Noventa Padovana, Provinz Padua
Noventa Vicentina, Provinz Vicenza